Farias Brito pode ser:

 Farias Brito, município cearense
 Otávio Bonfim, bairro de Fortaleza oficialmente denominado Farias Brito
 Raimundo de Farias Brito, filósofo brasileiro
 Faculdade Farias Brito, em Fortaleza, Ceará